Black and Tan peut signifier :

 Black and Tan, un cocktail de deux bières, l'une brune et l'autre ambrée 
 Black and Tans, une force paramilitaire de combattants britanniques formée contre les indépendantistes, dans la guerre d'indépendance irlandaise (1919 - 1921) 
 [Black and] Tan War, l'autre nom de la guerre d'indépendance irlandaise (1919 - 1921)
 Black and tan (Noirs et Fauves), est le nom d'une célèbre race de chiens de chasse de Limerick
 Black and Tans, dans l'histoire du Parti républicain américain, est une faction dirigée par des noirs dans les États du sud des États-Unis durant les décennies 1870 à 1950
 Black and Tan, film court de 1929 où jouent Duke Ellington et son groupe
 Black and Tan Fantasy, chanson qui apparaît dans le film de même nom
 Black and Tan: A Crime of Fashion, titre original du quinzième épisode (Fashion victimes) de la seconde saison de Psych : Enquêteur malgré lui
 Black & Tan, un film fictif dans l'épisode original Film Fest: Tears of a Clone de Clone High